True Love (en español: amor verdadero) es una frase en idioma inglés que puede referirse a:

Álbumes 
 True Love, álbum de Crystal Gayle- publicado en n/d. (→w:en)
 True Love, álbum de Toots & the Maytals - publicado en n/d. (→w:en)
 True Love, álbum de Pat Benatar publicado en abril de 1991. (→w:en)

Canciones 
 True Love, canción de Cole Porter - publicada en n/d. (→w:en)
 True Love, canción de Elliott Smith - publicada en n/d. (→w:en)
 True Love, canción de Lil' Romeo - publicada en n/d. (→w:en)
 True Love, canción de Soldiers of Jah Army - publicada en n/d. (→w:en)
 True Love, canción de Thomas Anders - publicada en 1991.
 True Love, canción de Kesha junto a Katy Perry aún no incluida en ningún disco.
 True Love, canción de P!nk.
 True Love, canción de Coldplay.
 True Love, canción de Kanye West y XXXTentacion.

Cine 
 True Love, película de 1989.
True Love, película de 2010.

Videojuegos
 True Love un videojuego bishōjo japonés.

Véase también 

 Love